Der Skisprung-Weltcup 1979/80 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1979/80) wurde überhaupt erstmals ausgetragen und war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 27. Dezember 1979 und dem 25. März 1980 an 18 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien veranstaltete Wettkampfserie im Skispringen. Er bestand aus 25 Einzelwettbewerben. Den Weltcupgesamtsieg errang der Österreicher Hubert Neuper, auf dem zweiten und dritten Platz folgten dessen Landsmann Armin Kogler und der Pole Stanisław Bobak. Die Nationenwertung gewann Österreich vor Norwegen und Japan.

Entstehung 
Die Einführung eines Skisprung-Weltcups wurde beim 32. FIS-Kongress (18./19. Mai 1979 in Nizza) beschlossen.

Ergebnisse und Wertungen

Der Auftakt 
Beim Start dieses neuen Formats gab es einen dreifachen Sieg für die ÖSV-Adler, dann folgten der Schweizer Hansjörg Sumi und der Japaner Hirokazu Yagi – doch es hatten durch das Fehlen der Springer aus Norwegen, Finnland, Polen und der UdSSR und DDR etwa 15 der Besten der Welt gefehlt.

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Weltcuppunkte wurden für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt). Bei Athleten, die bei mehr als 12 Wettbewerben in den Punkterängen lagen, ergaben sich Streichresultate, da in diesem Fall nur die zwölf besten Ergebnisse gewertet wurden. Eine Besonderheit bestand bei den drei Wettbewerben in der Schweiz (St. Moritz, Gstaad, Engelberg): bei Athleten, die bei allen drei Wettbewerben in der Schweiz in die Punkteränge gelangten, wurde die schlechteste Platzierung als Streichresultat behandelt.

Für die Nationenwertung wurden alle Punkte berücksichtigt (keine Streichresultate).

Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1979/80
1979/80